, groupe de musique de dub / drum and bass originaire de Le Mans ;
 , série télévisée diffusée depuis le  sur .